Joseph Reveyron (1917 - 2005), un organiste et compositeur français.
 Nicolas Reveyron, historien français, fils du précédent.